Irland deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1924 i Paris och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel utom ett, nämligen 1936. De debuterade i de olympiska vinterspelen 1992 i Albertville och de har därefter endast missat de olympiska vinterspelen en gång, nämligen 1994. 

Före självständigheten från Storbritannien 1922 så tävlade de irländska idrottarna för Storbritannien mellan 1896 och 1920.

Irland har totalt vunnit 35 medaljer (alla på sommar-OS).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sporter

Källor